Ta-ko-pi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tarim Pendi, sänka, Xinjiang,

Mongoliet 

 Gobi Desert, öken, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar